Het ATP-tennistoernooi van Rome (officieel Internazionali BNL d'Italia) van 2016 vond plaats van 8 tot en met 15 mei in de Italiaanse hoofdstad Rome. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Foro Italico in Rome, Italië
Het enkelspel werd gewonnen door Andy Murray. Hij versloeg in de finale Novak Đoković met 6-3 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Bob Bryan en Mike Bryan. Zij versloegen in de finale Vasek Pospisil en Jack Sock met 2-6, 6-3 en [10-7].

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2016 trok 204.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Rome
ATP-toernooi van Rome